Brockton ist der Name mehrerer Orte:

in Kanada:
 Brockton (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Brockton (Georgia)
 Brockton (Massachusetts)
 Brockton (Montana)
 Brockville (New York)
 Brockton Heights (Massachusetts)